Höglidtjärn kan syfta på:
Höglidtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,3 ha)
Höglidtjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (2,07 ha)